Lingard est un patronyme porté notamment par :

 Jesse Lingard (1992-), footballeur international anglais ;
 Joan Lingard (1932-2022), autrice britannique ;
 John Lingard (1769-1851), historien anglais.